Smrk (IJzergebergte), een berg op de Tsjechisch/Poolse grens
 Smrk (okres Třebíč), een gemeente in Tsjechië